San Rafael kan avse:

Geografi

Antarktis 

 San Rafael (kulle),

Argentina 

 Departamento de San Rafael, kommun, Mendoza, 
 San Rafael, Mendoza, kommunhuvudort,

Bolivia

 San Rafael de Velasco – en ort i provinsen José Miguel de Velasco i departementet Santa Cruz

Chile 

 San Rafael (kommun), Chile, Región del Maule, Provincia de Talca,

Colombia 

 San Rafael (kommun), Colombia, 
 San Rafael, Colombia, 
 Rondón (ort), Boyacá,

Costa Rica 

 San Rafael Arriba, ort, San José, 
 San Rafael, Alajuela, 
 San Rafael, Heredia, 
 San Rafael, San José,

Guatemala 

 Municipio de San Rafael Pie de La Cuesta, kommun i Departamento de San Marcos
 San Rafael Pie de La Cuesta, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos, 
 Municipio de San Rafael Petzal, kommun i Departamento de Huehuetenango
 San Rafael Petzal, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango, Municipio de San Rafael Petzal, 
 Municipio de San Rafael Las Flores, kommun i Departamento de Santa Rosa
 San Rafael Las Flores, kommunhuvudort, Departamento de Santa Rosa,

Honduras 

 San Rafael (kommun), Honduras,

Mexiko 

 San Rafael, Tlalmanalco, 
 San Rafael, San Rafael, 
 San Rafael Amolucan, ort, Hidalgo, Singuilucan, 
 San Rafael, Venustiano Carranza, 
 San Rafael, Zacatecas, Mazapil, 
 San Rafael, Etzatlán, 
 Buenavista, Villa Juárez, 
 San Rafael, Zirándaro, 
 San Rafael, Cochoapa el Grande, 
 San Rafael, Chapulhuacán, 
 San Rafael, Ensenada, 
 San Rafael, Tlalpujahua, 
 San Rafael, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 San Rafael, Contepec, 
 San Rafael, Cunduacán, 
 San Rafael, Zapotiltic, 
 San Rafael, Acámbaro, 
 San Rafael, San Miguel de Allende, 
 San Rafael, Unión Juárez, 
 San Rafael, Yanga, 
 San Rafael, Cárdenas, 
 San Rafael, Oaxaca, San José Ayuquila, 
 San Rafael, Las Margaritas, 
 San Rafael, Coxcatlán, 
 San Rafael, Xilitla, 
 San Rafael, Guadalupe Victoria, 
 San Rafael, San Pablo Anicano, 
 San Rafael, Senguio, 
 San Rafael, Zapotlanejo, 
 San Rafael, El Fuerte, 
 San Rafael, Villa de Arista, 
 San Rafael, Pantelhó, 
 San Rafael, Lagos de Moreno, 
 San Rafael, Zacapoaxtla, 
 San Rafael, Catemaco, 
 San Rafael, Coahuayutla de José María Izazaga, 
 San Rafael, Ocosingo, 
 San Rafael, Salto de Agua,

Nicaragua 

 San Rafael del Sur, ort, Managua, 
 San Rafael del Norte, ort, Jinotega,

Spanien 

 San Rafael, Ibiza, ort, Balearerna, Illes Balears,

USA 

 San Rafael, Kalifornien, countyhuvudort, Marin County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar